De tiende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 16 mei 2017 van Foligno naar Montefalco. De etappe was een individuele tijdrit van 39,8 kilometer lang.

Uitslag

Klassementen 

10
Sport in Umbrië
Perugia (provincie)